Skowronów – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów
 Skowronów – osada w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie